Дондуко́вы — угасший российский княжеский род, происходивший от калмыцкого хана Дондук-Омбо. Первоначально князья Дондуковы назывались Торгоутскими. Княжеский титул и фамилия Дондуковых трижды передавались по женской линии, дважды — фамилии Корсаков.

Род Дондуковых внесён в V часть родословных книг Санкт-Петербургской и Могилёвской губерний.

Князья Дондуковы-Корсаковы 
Мария Васильевна Корсакова была замужем за князем Ионою Дондуковым, которые от брака имели единственную дочь, княжну Веру Ионишну, вышедшею замуж за полковника Никиту Ивановича Корсакова.

По указу императора Александра I, полковнику Никите Корсакову, последовавшему на прошение жены его Веры Корсаковой, дочери умершего бригадира, князя Ионы Дондукова, на ней, просительнице рода пресекающуюся, разрешено принять титул и фамилию князя Дондукова-Корсакова (15 июля 1802).

Единственная дочь их, княжна Мария Никитична, вышла замуж за полковника Михаила Александровича Корсакова, который, по указу императора Александра I, принял титул и фамилию князя Дондукова-Корсакова (10 сентября 1820).

Древо 
Наиболее ранний достоверный предок — тайши Хо-Урлюк († 1644).

Известные представители 

 Дондук-Омбо (ум. 1741) — 3-й хан Калмыцкого ханства, внук заменитого калмыцкого хана Аюки, сын Гунджапа, после смерти деда (1724) стал добиваться ханской власти, что не входило тогда в расчеты нашего правительства. В 1731 году ханом был утвержден сын Аюки, Церен-Дондук, а для водворения спокойствия в калмыцких степях был отправлен военный отряд. Дондук-Омбо ушел на Кубань под покровительство турецкого султана. Между тем Церен-Дондук, не имевший никакого значения и предававшийся пьянству, был сменен; для управления калмыками был вызван Дондук-Омбо, который в 1735 году назначен «главным калмыцким народоправителем», а в 1737 году получил высочайшую грамоту на ханское достоинство за услуги, оказанные им России (1737).
 После его смерти его вдова Джан (ум. 1777), дочь кабардинского князя, стала добиваться передачи ханского достоинства их старшему сыну Рандуле, однако русское правительство утвердило правителем волжских калмыков двоюродного брата умершего — Дондук-Даши, что привело к беспорядкам, и Джан с детьми перебралась в Петербург, где приняли (1744) православие и получили фамилию и титул князей Дондуковых: ханша Джан стала княгиней Верой Дондуковой.
 Рандул (Арандул, князь Пётр Фёдорович Дондуков; ок. 1731—1752/62) — после смерти отца стараниями матери пытался занять ханский престол, но русское правительство предпочло его дядю Дондука-Даши. Умер от оспы.
 Додьби (князь Алексей Дондукович Дондуков; ок. 1734—1781) — полковник русской службы, пожалован Екатериной II ханом калмыков (1762) и управлял Багоцохуровским улусом до своей смерти.
 Ассарай (князь Иона Фёдорович Дондуков; ок. 1734—1781) — бригадир, капитан лейб-гвардии Конного полка, отказался от прав на калмыцкий «престол» в обмен на вотчину с 3000 душ в Могилёвской губернии (1816), похоронен в Александро-Невской лавре, женат на Марии Васильевне Корсаковой (1756—1831).
 Княжна Вера Ионовна Дондукова (1780—1833) вышла (1801) замуж за полковника Никиту Ивановича Корсакова (1775—1857), которому (15 июля 1802) дозволено именоваться князем Дондуковым-Корсаковым.
 Княжна Мария Никитична Дондукова-Корсакова (1802—1884) была (с 1819) женой Михаила Александровича Корсакова (1794—1869), которому (26 июня 1829) переданы герб, фамилия и титул князей Дондуковых-Корсаковых.
 Князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820—1893) — генерал от кавалерии, генерал-адъютант, женат на Надежде Андреевна Кологривовой († 1884), вдове графа Г. П. Коновницына.
 Князь Алексей Михайлович Дондуков-Корсаков (1822—1894) — действительный статский советник, в звании камергера, член смоленского окружного суда.
 Князь Никита Михайлович Дондуков-Корсаков (1825—1869) — полковник, участник Венгерской кампании и Кавказской войны.
 Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова (1828—1909) — общественная деятельница.
 Князь Владимир Михайлович Дондуков-Корсаков (1840—1902) — действительный статский советник, в звании камергера, вице-директор Департамента общих дел Министерства путей сообщения.
 Княжна Софья Михайловна Дондукова-Корсакова (1845—?) — жена графа П. А. Гейдена.
 Князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1853—1901) — полковник, командир 1-го казачьего Екатеринодарского полка, участник русско-турецкой войны 1877—78 годов.
 Князь Николай Александрович Дондуков-Корсаков (1858—1896) — капитан 2-го ранга.
 Княжна Надежда Владимировна Дондукова-Корсакова (1867—?) — вышла замуж (1889) за корнета лейб-гвардии Гусарского полка Льва Ивановича Изъединова (1864—1939), которому дозволено было потомственно именоваться князем Дондуковым-Изъединовым (1907).
 Князь Сергей Владимирович Дондуков-Корсаков (1874—1898) — лейтенант флота.
 Князь Юрий (Георгий) Львович Дондуков-Изъединов (1891—1967) — поручик лейб-гвардии Гусарского полка, последний носитель фамилии и титула князей Дондуковых.

Примечания

Источники 
 
 
 Гербовое дело князей Дондуковых-Корсаковых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Могилевской и Санкт-Петербургской губ. 1887 г. РГИА, ф.1343, оп.20, д.3012
 
 

Калмыцкая аристократия
Княжеские роды России (калмыки)
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены всадники
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины